Wyspa Nelsona – wyspa w Stanach Zjednoczonych, na Alasce
 Wyspa Nelsona – wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych

Zobacz też:
 Nelson Island